Чемпионат Уругвая по футболу 1907 года — 7-й по счёту турнир. Все клубы из Монтевидео. Сыграно 32 матча.

Таблица 

 Насьональ В снялся с турнира после 3 матчей, их результаты неизвестны.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1907
1907 год в футболе
1900-е годы в Уругвае